|}
Die Bahnstrecke Caltanissetta–Gela–Syrakus ist eine Bahnstrecke auf Sizilien. Sie wurde 1886–1893 nach dem Baccarini-Gesetz gebaut.

Geschichte

Besonderheiten 

Zwischen den Bahnhöfen Ragusa und Ragusa Ibla befindet sich ein Kehrtunnel, um den erheblichen Höhenunterschied zwischen den beiden Bahnhöfen zu überwinden. Es ist der einzige Kehrtunnel weltweit unterhalb einer städtischen Bebauung.

Der Bahnhof von Pozzallo ist seit der Einstellung der Bahnstrecke Noto–Pachino der südlichste Italiens.

Bildergalerie

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana, Fascicolo linea 159
 Piero Muscolino: Le ferrovie della Sicilia sud-orientale (= Trasporti su rotaia 3). Calosci, Cortona 1979.
 Romualdo Giuffrida: Lo Stato e le ferrovie in Sicilia (1860–1895) (= Storia economica di Sicilia. Bd. 8). Sciascia Editore, Caltanissetta u. a. 1967.
 Giuseppe Barone: Le vie del Mezzogiorno. Storia e Scenari. Donzelli, Roma 2002, ISBN 88-7989-684-9.
 Federico Squarzina: Produzione e commercio dello zolfo in Sicilia nel secolo XIX (= Archivio economico dell’unificazione italiana. Ser. 2, Bd. 7, ). Industria Libraria Tipografica Editrice, Torino 1963.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Sizilien